Арагуа () — муниципалитет в составе венесуэльского штата Ансоатеги. Административный центр — город Арагуа-де-Барселона.

Административное деление 
Муниципалитет делится на 2 прихода:
 Капиталь-Арагуа
 Качипо

Примечания 

Муниципалитеты Ансоатеги